O Depósito de Subsistência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ) foi uma Organização Militar da Marinha do Brasil.

Remonta ao Depósito de Subsistência no Rio de Janeiro, criado pelo Decreto n° 38.412, de 26 de dezembro de 1955, a partir das organizações e dos estoques remanescentes do Armazém de Mantimentos, da Torrefação de Café e do Panifício Central.

Com base no Rio de Janeiro, a sua função é a de prover o armazenamento e o fornecimento de gêneros alimentícios. Para esse fim, monitora e acompanha a qualidade dos mesmos através de modernos laboratórios de análises físico-químicas e microbiológicas, assegurando a segurança alimentar do pessoal da Marinha.

Foi extinta e suas atribuições repassadas ao Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ) pela Portaria n.º 429 da Marinha do Brasil, de 1.º de setembro de 2014.

Lema
"Competência como meio; qualidade como fim".

História da Marinha do Brasil
Organizações extintas em 2014
Instituições governamentais extintas do Brasil